Чикаго Кабс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 89 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 13
 Поражений: 9
 Процент побед: 59.09
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 96

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 129
 Очков пропущено: 105

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 111

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 90

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 157
 Очков пропущено: 141

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 129
 Очков пропущено: 101

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 20
 Очков пропущено: 21

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Кабс
МЛБ в сезоне 2004